Samael – arcangelo ebraico
 Samael – gruppo musicale heavy metal svizzero
 Samael – personaggio di Dampyr
 Samael – personaggio di Mondo Disco